Supremacy 1914 est un jeu de stratégie en temps réel pour navigateur créé et édité par le studio allemand , dans lequel le joueur contrôle l'un des pays du monde lors de la Première Guerre mondiale. Le joueur rivalise avec des pays contrôlés par d'autres joueurs et avec des pays contrôlés par des intelligences artificielles  La gestion des ressources, les améliorations de province, les coalitions et les alliances jouent des rôles majeurs dans le jeu, en plus de l'aspect "conquête". Le point de vue principal du jeu est une carte qui peut être agrandie et rétrécie, mais il y a aussi une vue de province, qui vous permet de voir les améliorations de cette province dans une vue plus réaliste que ce type de jeu en général.

Le jeu est hébergé en Allemagne, où se trouvent bon nombre de ses joueurs, mais un nombre important de joueurs vient également des États-Unis, d'Espagne, du Royaume-Uni, du Japon et d'Italie parmi de nombreux autres pays. Plus de 4 000 joueurs se connectent chaque jour. Il a été classé Jeu par navigateur de l'année 2009 par Game Genetics.

Conflict of Nations est la version du jeu sur la troisième guerre mondiale, qui se déroule à notre époque. Bien qu'il ne soit pas créé par Bytro Labs, il provient de Dorado Games, qui appartient au même groupe d'édition que Bytro Labs.

Univers du jeu 
Les territoires du jeu est divisé en provinces, chaque province contenant une ville et des routes reliant les provinces voisines, et relie (si la province est sur la côte) aux mers et océans limitrophes. Le joueur observe le monde comme une carte marquée des unités et des provinces où la couleur indique le propriétaire, et chaque pays se voit attribuer une couleur qui reste la même dans tous les jeux . Toutes les nations qui ne sont pas sous le contrôle des joueurs sont contrôlées par l'intelligence artificielle, et les joueurs inactifs sont expulsés et remplacés par l'IA après un temps prédéfini. Les jeux se déroulent sur les cartes officielles des parties du monde suivantes :

 Carte 1 - Europe 1914 (10 joueurs) : Scénario standard : 10 nations équitablement équilibrées avec des allocations de ressources légèrement différentes garantissent un départ juste et intéressant pour tous les joueurs. Les provinces initiales ont toutes la même production de ressources et aucune nation n'a d'avantage prédéfini.
 Carte 2 - Europe 1910 (8 joueurs) : Carte avec les frontières historiquement correctes de 1910. Les nations diffèrent en taille et en population, ce qui a un effet sur la production de ressources d'une province. Cette carte est particulièrement bien adaptée aux modes de scénario en équipe, opposant l'Entente (Grande Bretagne, France, Italie, Russie) aux Empires Centraux (Empire allemand, Autriche-Hongrie, Empire ottoman, Bulgarie). Il s'agit d'une carte premium et nécessite de payer 5000 "Goldmarks" (monnaie premium) pour y rejoindre, ou en créer.
 Carte 3 - La Grande Guerre (contient l'est de l'Amérique du Nord, l'Afrique du Nord et une partie du Moyen-Orient ) (31 joueurs) : une grande carte avec des parties de l'Amérique du Nord, de l'Afrique et de l' Asie bordant le point focal de l'Europe . Les nations sont équilibrées dans la production de ressources et la force militaire de départ. La clé de la survie et de la victoire réside dans les alliances et la supériorité logistique dans la gestion des longues lignes d'approvisionnement.
 Carte 4 - Bataille pour l'Europe de l'Ouest (4 joueurs) : Cette carte plus détaillée de l'Europe de l'Ouest n'a que les nations de la France, de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Grande-Bretagne, et est conçue pour les parties rapides en 2 contre 2.
 Carte 5 - Asie du Sud-Est (15 joueurs) : Une carte d' Asie de l'Est avec 15 nations équilibrées et un grand nombre d'îles.
 Carte 6 - Amérique du Sud 1914 (10 joueurs) : Une carte équilibrée purement du continent sud-américain, où la guerre terrestre est prédominante et avec de longues distances entre certaines provinces.
 Carte 7 - Moyen-Orient 1914 (30 joueurs) : Cette carte contient toute l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et les pays européens bordant la mer Méditerranée . Les nations sont équitablement équilibrées en termes de production, de force et de ressources. La clé de la victoire est la diplomatie et la gestion intelligente des ressources dans une partie du monde où certaines ressources sont abondantes et d'autres très rares.
 Carte 8 - États-Unis contre Mexique (2 joueurs) : une carte centrée sur le golfe du Mexique, avec le sud des États-Unis et le Mexique comme nations principales.
 Carte 9 - Un monde en flammes (100 joueurs) : Cette carte contient le monde entier, c'est une version réduite de La Grande Guerre. Il s'agit d'une carte où les unités peuvent « faire le tour » du globe, c'est-à-dire traverser l' océan Pacifique .
 Carte 10 - La Grande Guerre (500 joueurs) : Une carte du monde entier avec des régions indépendantes au lieu de pays (comme la Toscane ou la Virginie ). C'est aussi une carte où les unités peuvent "faire le tour" du globe.
 Carte 11 - Bataille des Balkans (6 joueurs) : Carte avec les nations de la région des Balkans comprenant : l'Empire ottoman, l'Autriche-Hongrie, l'Italie, la Grèce, la Bulgarie, la Russie gouvernées par les joueurs ainsi que le Royaume-Uni et l'Empire allemand et la Crimée en tant que pays IA.
 Carte 12 - Europe 1914 Historic (8 joueurs) : Carte avec les frontières historiquement correctes de 1914. Les nations diffèrent en taille et en population, ce qui a un effet sur la production de ressources d'une province. Cette carte est particulièrement bien adaptée aux modes de scénario en équipe, opposant l' Entente (Grande- Bretagne, France, Italie, Russie ) aux puissances centrales ( Empire allemand, Autriche-Hongrie, Empire ottoman, Bulgarie ). Il s'agit d'une carte premium et nécessite de payer 5000 "goldmarks" (devise premium) pour rejoindre/créer.
 Carte 13 - Tournament Island (10 joueurs) : Une carte où deux équipes s'affrontent dans un combat à 5 contre 5 dans une île parfaitement symétrique. Les deux équipes sont parfaitement équilibrées et ont les mêmes conditions. Il s'agit d'une carte premium et nécessite de payer 5000 "goldmarks" (devise premium) pour rejoindre/créer.

Il y a aussi des événements avec des cartes différentes.

Les jeux durent généralement de quatre à huit semaines, bien que ce chiffre puisse varier considérablement en fonction de la carte, des choix faits par chaque joueur et de nombreux autres facteurs.

Fonctionnalités en jeu

Unités militaires 
Les armées sont principalement composées d'infanterie, et à mesure que l'infrastructure des provinces est améliorée, la capacité de créer des troupes technologiques, telles que l'artillerie et les chars, est débloquée. Toutes les unités terrestres peuvent être transportées par mer sans avoir besoin d'un moyen de locomotion de troupes spécialisé. Les autres unités que le joueur peut construire incluent les canons sur rail, qui ont une longue portée, et les cuirassés, qui peuvent attaquer en mer. Les joueurs peuvent également produire d'autres dirigeables spéciaux de surveillance, chasseurs et bombardiers, sous-marins et croiseurs légers. Les troupes reçoivent leurs ordres directement à partir de la vue cartographique et commencent à les exécuter immédiatement, en prenant un temps prédéfini pour se rendre à leurs destinations.

Provinces 
Une ressource différente (céréales, poisson, fer, bois, charbon, pétrole ou gaz) est produite dans chaque province. Ces ressources sont divisées en ressources alimentaires, matérielles et énergétiques, chacune pouvant être consommée différemment, que le joueur peut ajuster avec des curseurs. Il existe plusieurs types de bâtiments qui peuvent être construits dans une province, pouvant nécessiter des ressources. Les bureaux de recrutement et les casernes servent à la production de troupes, caserne nécessitant l'entretien quotidien du grain. Des ateliers, qui peuvent être ultérieurement transformés en usines, permettent la production d'unités mécanisées. Les forteresses réduisent les dégâts subis par les troupes à l'intérieur de la province. Les ports (qui ne peuvent être placés que dans les provinces côtières) réduisent les temps d'embarquement et de débarquement. Les chemins de fer accélèrent le mouvement des troupes dans une province et sont nécessaires pour que les canons sur rail se déplacent sur la carte. De plus, les usines, les ports et les chemins de fer augmentent la production de ressources dans une province. Chaque province consomme 800 unités de nourriture, de matériaux et d'énergie par jour pour chaque province. La ressource produite par une province peut diminuer si le pays devient trop vaste - une certaine quantité est gaspillée à cause de la corruption.

Moral 
Le moral joue un rôle important dans le jeu. Les provinces au moral bas peuvent se rebeller et rejoindre un autre pays, les troupes au moral bas sont moins efficaces au combat, mais le moral élevé augmente la production de ressources. Le moral des provinces est influencé par une variété de facteurs, y compris le moral des provinces voisines, le nombre d'améliorations dans cette province et sa proximité avec la capitale.

Diplomatie et espionnage 
Dans le jeu, vous pouvez déclarer la guerre à d'autres pays, former des alliances, créer des coalitions et imposer des embargos commerciaux . Vous pouvez également correspondre avec d'autres joueurs et envoyer des espions pour intercepter les communications d'autres pays. Les espions peuvent également suivre les mouvements et les emplacements des troupes et effectuer des sabotages ou révéler les relations du pays avec les autres.

Le Daily European ou The World Herald 
Le jeu propose un journal quotidien en jeu qui contient des articles générés sur les événements actuels dans le monde, tels que les victimes d'une guerre ou les dommages aux infrastructures de la province, ainsi que des articles écrits par les joueurs. Les articles écrits par les joueurs peuvent être publiés de manière anonyme, et les membres premium du "Haut Commandement" peuvent inclure des images pour accompagner leurs articles. Le journal montre également le classement actuel des jeux dans certaines mesures. Dans les jeux de rôle, les joueurs écrivent souvent des articles sur des événements fictifs dans leur pays. Il peut être important de consulter le journal pour rechercher toute guerre qui pourrait vous avantager.

Goldmarks 
Alors que le jeu lui-même est gratuit, un joueur peut acheter une devise spéciale appelée "Goldmarks" pour laquelle vous pouvez recevoir des bonus pour donner un avantage dans le jeu. Par exemple, il peut être utilisé pour réduire la durée de la construction, augmenter le moral des troupes et acheter des "maîtres espions" qui exécutent immédiatement leurs missions. Les joueurs peuvent également gagner des Goldmark en terminant des parties à une position élevée dans le classement. Les Goldmark sont également utilisées pour participer à des jeux spéciaux, qui ont des options améliorées, telles que "Elite AI" et des packs aériens et/ou navals.

Haut commandement 
Le Haut Commandement est une fonctionnalité de compte premium qui vous permet d'avoir accès à plus de choses qu'un utilisateur standard. Le haut commandement vous donne accès aux éléments suivants : mobilisation générale, points de ralliement, file d'attente de construction, contrôle de tir avancé, intelligence partagée, images d'articles personnalisées et pièces d'or gratuites.

Alliances 
Les alliances peuvent être formées dans une seule partie (voir Diplomatie et espionnage ci-dessus) et dans une alliance officielle pour toutes les parties auxquelles vous participez. Les alliances sont des groupes de joueurs (et non des accords entre les pays qu'ils contrôlent) qui s'allient. Ils organisent la lutte contre d'autres alliances ainsi que des jeux internes au sein de l'alliance. Une alliance peut être créée par n'importe quel joueur.

Coalitions 
Les coalitions sont des alliances temporaires qui peuvent être créées à chaque partie. Vous pouvez leur donner un nom, y mettre une photo et une description. Elles peuvent contenir de 2 à 5 membres (selon la carte). Le chat est également disponible. En quittant une coalition, vous devrez attendre 3 jours avant d'en rejoindre ou d'en créer une autre.

Classement 
Une autre fonctionnalité est un système de classement qui suit votre progression tout au long de votre progression et carrière dans le jeu. Les points sont calculés sur presque tout ce que vous faites, des améliorations de province aux médailles de victoire en passant par certaines tâches diplomatiques. Certaines parties ont un rang minimum requis pour y participer. De plus, Call of War (un jeu de stratégie sur la Seconde Guerre mondiale de Bytro Labs, développé le 1er septembre 2015) classe également ses joueurs de cette manière.

Parties spéciales 
La communauté S1914 crée généralement ses propres jeux via le site Web, mais de temps en temps, Bytro organise un tournoi solo et alliance. D'autres jeux organisés par les joueurs peuvent être populaires dans la communauté. De nombreuses idées de jeu de rôle sont plausibles en raison des diverses unités et provinces de Supremacy. Les jeux de rôle peuvent se dérouler dans des périodes réelles, ainsi que dans des mondes fictifs, et les événements du jeu se déroulent comme tels. Les joueurs peuvent également configurer des parties privées et n'y autoriser que des personnes spécifiques.

Références

Liens externes 

 Site officiel du jeu

Jeu vidéo se déroulant pendant la Première Guerre mondiale
Jeu vidéo développé en Allemagne
Jeu vidéo de stratégie en temps réel
Jeu par navigateur
Jeu vidéo sorti en 2009